Hegyközségek listája borvidékek szerint. A borvidék nem a hegyközségek összefüggő területe, csak a közelben lévők csoportja.

Ászár-Neszmélyi borvidék

Badacsonyi borvidék

Balatonfelvidéki borvidék

Balatonboglári borvidék

Balatonfüred–Csopaki borvidék

Bükki borvidék

Csongrádi borvidék

Egri borvidék

Etyek-Budai borvidék

Hajós-Bajai borvidék

Kunsági borvidék

Mátrai borvidék

Móri borvidék

Nagy-Somlói borvidék

Pannonhalmi borvidék

Pécsi borvidék

Soproni borvidék

Szekszárdi borvidék

Tokaj-hegyaljai borvidék

Tolnai borvidék

Villányi borvidék

Zalai borvidék 

Magyar borjog